La Copa Mundial por Equipos 2010 fue la 32ª versión de dicho torneo de equipos nacionales de tenis. Este evento fue realizado en el Rochusclub de Düsseldorf, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania.

Disputado entre el 16 y el 22 de mayo de 2010, participaron jugadores de Alemania, Argentina, Francia, Serbia, España, Estados Unidos, Australia y la República Checa. Tras ganar el grupo rojo, Argentina derrotó en la final al ganador del grupo azul, Estados Unidos, y se coronó por cuarta vez campeona de este certamen.

Preclasificación 

  – Juan Mónaco / Eduardo Schwank / Diego Veronelli / Horacio Zeballos
  – Jérémy Chardy / Nicolas Mahut / Paul-Henri Mathieu 
  – Andreas Beck / Christopher Kas / Philipp Kohlschreiber / Florian Mayer 
  – Filip Krajinović / Dušan Lajović / Viktor Troicki / Nenad Zimonjić

<ol start=5>
 – Carsten Ball / Paul Hanley / Lleyton Hewitt / Peter Luczak
 – Tomáš Berdych / Lukáš Dlouhý / Jan Hajek 
 – Nicolás Almagro / Daniel Gimeno-Traver / Marc López 
 – Bob Bryan / Mike Bryan / Robby Ginepri / John Isner / Sam Querrey /

Grupo A

Tabla de posiciones

Alemania vs. Francia

Argentina vs. Serbia

Argentina vs. Alemania

Francia vs. Serbia

Alemania vs. Serbia

Francia vs. Argentina

Grupo B

Tabla de posiciones

Australia vs. Estados Unidos

República Checa vs. España

Estados Unidos vs. España

República Checa vs. Australia

Estados Unidos vs. República Checa

Australia vs. España

Final

Véase también
Copa Davis 2010

Enlaces externos 
Sitio oficial de la Copa Mundial por Equipos (inglés y alemán)

2010
Tenis en 2010